Ехидо Рио Бланко има више значења:

 Ехидо Рио Бланко (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ехидо Рио Бланко, Ел Досе (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику